Antosin bezeichnet Dörfer in Polen:
 Antosin (Jeleniewo), Dorf der Gmina Rybno, Woiwodschaft Masowien
 Antosin (Ulhówek), Dorf der Gmina Wiżajny, Woiwodschaft Podlachien